еПри Берлина 2021 года () — заключительный этап сезона 2020/21 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые прошли 14 и 15 августа на временной трассе на территории бывшего аэропорта «Темпельхоф», Берлин, Германия. По итогам этапа Ник де Врис, пилот команды Mercedes-EQ, стал первым в истории чемпионом мира «Формулы E», а команда Mercedes-EQ стала чемпионом мира среди команд.

Перед этапом 
Незадолго до этапа Формула E объявила, что по ходу этапа гонки пройдут в разных направлениях трассы — субботняя пройдёт против часовой стрелки, воскресная — по часовой. В отличие от финала прошлогоднего сезона будет использоваться только традиционная конфигурация трассы с десятью поворотами длиной 2,355 км.

Перед этапом Ник де Врис, пилот команды Mercedes-EQ, возглавлял личный зачёт, опережая своего ближайшего Робина Фряйнса из Envision Virgin Racing на шесть очков. Однако перед этапом сразу 18 пилотов сохраняли математические шансы на титул, а первые восемь пилотов личного зачёта укладывались в 20 очков. В командном зачёте десять команд сохраняли шансы на титул.

Первая гонка

Свободные заезды 
Первая сессия свободных заездов состоялась в пятницу 13 августа.

Квалификация 
Погода:  Солнечно, сухо. Воздух +22...23 °C. Трасса +32...35 °C

Команда DS Techeetah завоевала первый ряд стартовой решётки — Жан-Эрик Вернь завоевал поул-позицию, его напарник по команде Антониу Феликс да Кошта на втором месте.

Примечания 

 Сэм Бёрд получил штраф в 3 позиции на старте за столкновение с Норманом Нато в предыдущей гонке.

Гонка 
Погода:  Солнечно, сухо. Воздух +26 °C. Трасса +43...39 °C

Лукас ди Грасси одержал вторую победу в сезоне, который походу позже всех использовал режим атаки, что позволило ему выйти в лидеры.

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию и одно очко за лучшее время в групповом этапе квалификации
 Одно очко за быстрый круг.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка

Перед гонкой 
После первой гонки Ник де Врис сохранил лидерство в личном зачёте, на второе место вышел Эдордо Мортара с отставанием от лидера в три очка. Перед последней гонкой 14 пилотов сохраняли шансы на титул. Команда Jaguar Racing поднялась на первое место в командном зачёте, и перед последней гонкой шесть команд сохраняли шансы на титул.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно, сухо. Воздух +25...24 °C. Трасса +35...37°C

Поул-позицию завоевал Стоффель Вандорн, пилот команды Mercedes-EQ. Лучший из претендетов на титул стал Митч Эванс — он занял третью позицию на старте.

Гонка 
Погода:  Облачно, сухо. Воздух +26...27 °C. Трасса +36...38 °C

На старте гонки Митч Эванс заглох, на него налетел Эдоардо Мортара, и таким образом из гонки выбыло сразу два претендента на титул. Гонка была остановлена на 20 минут для очистки трассы от обломков. Вскоре после рестарта другой претендент на титул Джейк Деннис пытаясь обогнать Буэми вылетел с трассы и сошёл с дистанции. Победу в гонке одержал новичок чемпионата пилот команды Venturi Норман Нато. Ник де Врис финишировал восьмым, чего было достаточно, чтобы стать чемпионом мира. Стоффель Вандорн финишировал на третьей позиции, что помогло команде Mercedes-EQ завоевать чемпионский титул среди команд.

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию и одно очко за лучшее время в групповом этапе квалификации
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Германии в 2021 году
ЕПри Берлина